

Patronyme
Alfred de Falloux, né à Angers (Maine-et-Loire) le  et mort à Angers le , est un historien et homme politique français.
Hervé Falloux est un comédien français de cinéma et télévision

Droit
La loi Falloux est une ancienne loi française sur l'instruction publique, promulguée le  sous la IIe République.